Academiebrug (Amsterdam)
 Academiebrug (Gent)